Die folgende Liste bietet eine Übersicht über das Roster der US-amerikanischen Promotion Ring of Honor (ROH).
Das Roster setzt sich aus den verschiedenen Wrestlern zusammen, die in eine Men- und Women-Division eingeteilt sind. Die weiblichen Wrestler werden als „Women of Honor“ bezeichnet.

Anmerkung: Seit der Übernahme von ROH durch All Elite Wrestling im März 2022 besteht kein fixes ROH-Roster mehr, weshalb hier bis auf weiteres lediglich die ROH-Titelträger angeführt werden.

Weblinks 

 Official website
 Wrestler auf der offiziellen Website von ROH

Einzelnachweise 

Ring of Honor, Roster
!Roster
Wrestling, Ring of Honor
!Ring of Honor, Roster